Loudness (band)
 Luidheid, een akoestische term, gedefinieerd door ISO als Loudness.
 Loudness (festival), een festival in Nederland met hardstyle-muziek
 Loudness war, trend om de luidheid van muziekopnames te verhogen